Osoby o tym nazwisku:
 Adrien Moerman – francuski koszykarz
 Fientje Moerman – belgijska i flamandzka polityk oraz prawnik